Чемпионат мира по снукеру 1997 (, также известен как 1997 Embassy World Snooker Championship — по названию спонсора) — главный турнир в мире снукера, проходивший с 19 апреля по 5 мая 1997 года в Crucible Theatre в Шеффилде, Англия. Чемпионом мира стал Кен Доэрти.

Призовой фонд 

 Общий призовой фонд: GB£ 1 260 000
 Победитель: £ 210 000
 Финалист: £ 126 000
 Полуфиналисты: £ 63 000
 Четвертьфиналисты: £ 31 500
 1/8 финала: £ 16 800
 1/16 финала: £ 9 450
 Приз за высший телевизионный брейк: £ 18 000
 Приз за максимальный брейк: £ 147 000

Высший брейк 

 Ронни О'Салливан — 147 (1/16 финала). Всего на чемпионате мира 1997 года было 39 сенчури-брейков.

Результаты

Основной турнир

Сенчури-брейки 

 147, 133 Ронни О'Салливан
 137, 122, 117, 114, 110, 106, 106, 101, 101 Стивен Хендри
 134, 130, 111, 101 Джон Хиггинс
 133, 129, 129, 102 Джон Пэррот
 131 Билли Снэддон
 129, 121, 117 Энтони Хэмилтон
 128, 121, 116, 108 Даррен Морган
 127 Стефан Мазроцис
 125 Джимми Уайт
 123 Марк Уильямс
 121, 113 Ален Робиду
 116, 104, 101 Кен Доэрти
 112 Джеймс Уоттана
 110 Доминик Дэйл
 100 Стивен Ли
 100 Алан Макманус

Ссылки 
 Global Snooker 
 Snooker.org 

Чемпионат мира по снукеру
1997 год в снукере